Les Schizaeales sont un ordre de fougères.

Description

Distribution

Liste des familles et genres 
Selon  :
 Acrostichopteridaceae
 Anemiaceae
 Cynepteridaceae
 Klukiaceae
 Lygodiaceae
 Schizaeaceae
 Tempskyaceae
 Appendicisporites H.Weyland & W.Krieger, 1953
 Convolutispora W.S.Hoffmeister, F.L.Staplin & R.E.Malloy, 1955
 Nodosisporites Dettmann & Clifford, 1992
 Plicatella V.S.Maljavkina, 1949
 Ruffordiaspora Dettmann & Clifford, 1992

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Schizaeales.

Ce taxon porte en français les noms vernaculaires ou normalisés suivants : Schizaéales, Schizæales.

Liens externes

Notes et références 

Pteridophyta